Eß oder Ess ist der Name folgender Personen:

 Alfred Eß (1921–2005), österreichischer Politiker (VdU, FPÖ)
 Josef van Ess (1934–2021), deutscher Islamwissenschaftler
 Karl van Eß (1770–1824), deutscher Benediktiner, Kirchenhistoriker und Autor
 Leander van Eß (1772–1847), katholischer Theologe und Verfasser einer Übersetzung der Bibel ins Deutsche
 Margarete van Ess (* 1960) deutsche Vorderasiatische Archäologin

Siehe auch:
ESS, ES